Чемпіонат Угорщини з футболу 1970—1971 — 69-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Уйпешт Дожа.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Комлой Баняс взяв участь у Кубку володарів кубків 1971—1972 як переможець Кубку Угорщини 1970.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1970—1971
Угорщина
Угорщина
1970 в угорському спорті
1971 в угорському спорті